Martina Šmídová est une joueuse de volley-ball tchèque, née le  à Ústí nad Labem. Elle mesure  et joue au poste de réceptionneuse-attaquante.

Biographie

Clubs

Palmarès
Championnat de République tchèque
Vainqueur : 2005, 2008.
Finaliste : 2004, 2007.
Coupe de République tchèque
Vainqueur : 2004, 2005, 2007.
Finaliste : 2006, 2008.
 Supercoupe de France  
 Vainqueur : 2016.

Liens internes 
 
 Équipe de République tchèque de volley-ball féminin

Liens externes 
  Son profil sur le site de la CEV
  Site officiel de son club

Joueuse tchèque de volley-ball
Naissance en décembre 1986